Hans Tschumi ist der Name folgender Personen:

* Hans Tschumi (Politiker, 1858) (1858–1944), Schweizer Politiker
 Hans Tschumi (Politiker, 1908) (1908–2001), Schweizer Politiker